Mike Richardson – giocatore di football americano statunitense
 Mike Richardson – editore di fumetti e produttore cinematografico statunitense